В последний момент () — британская кинокомедия 1960 года, режиссёр Кен Хьюз
 В последний момент () — американский боевик 1995 года, режиссёр Джон Бэдэм
 В последний момент () — американская драма 1997 года, режиссёр Шон Леви
 В последний момент () — британский триллер 2001 года, режиссёр Стивен Норрингтон
 В последний момент () — польская кинокомедия 2012 года, режиссёр Патрик Вега
 В последний момент () — аргентинский телесериал 2000 года, режиссёр Себастьян Боренштейн
 В последний момент () — колумбийский телесериал 2007 года, режиссёр Фелипе Мартинес